Cytididae är en familj av mossdjur. Cytididae ingår i ordningen Cyclostomatida, klassen Stenolaemata, fylumet mossdjur och riket djur. I familjen Cytididae finns 7 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Mossdjur
Cytididae